Pierwszy rząd Harolda Wilsona – urzędujący w latach 1964–1966
 Drugi rząd Harolda Wilsona – urzędujący w latach 1966–1970
 Trzeci gabinet Harolda Wilsona – urzędujący w roku 1974
 Czwarty gabinet Harolda Wilsona – urzędujący w latach 1974–1976